Castagnet ist der Familienname folgender Personen:

 Mathieu Castagnet (* 1986), französischer Squashspieler
 Yves Castagnet (* 1964), französischer Organist